Magnus II (1324-1373), llamado Magnus con el Collar (), fue duque de Brunswick-Luneburgo, gobernante de los principados de Wolfenbüttel (coloquialmente también llamado de Brunswick) y, temporalmente, de Luneburgo.

Biografía 
Magnus era el hijo de Magnus el Piadoso, Duque de Brunswick-Luneburgo (Wolfenbüttel). En 1362 Magnus y su hermano Luis I, Duque de Brunswick-Luneburgo, ayudaron a su hermano el Príncipe-Arzobispo Alberto II de Bremen para reafirmarse contra el administrador diocesano titular Morris de Oldenburgo, quien reclamaba la sede episcopal para él. Magnus, Luis y el suegro de este último, Guillermo II de Brunswick-Luneburgo (Celle), y sus tropas acosaron a Morris en el castillo arzobispal en Vörde y le obligaron a firmar su renuncia.

Después de la muerte de su hermano Luis en 1367, Magnus fue designado heredero de ambos principados ducales, Wolfenbüttel y Celle (coloquialmente llamado también Luneburgo). Cuando su padre y Guillermo II, quien gobernaba en Celle, murieron en 1369, Magnus obtuvo ambos principados ducales. Pero ya en 1370  perdió Celle en favor de los duques de Ascania de Sajonia-Wittenberg (Alberto y su tío Wenceslao, Elector de Sajonia-Wittenberg), quienes recibieron el principado de manos del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual también proscribió a Magnus. Varias ciudades, entre ellas Luneburgo, Uelzen y Hanóver, cambiaron su lealtad para apoyar a los Ascanios; Magnus pudo mantener la ciudad de Brunswick entre sus aliados solo con dificultades. La Guerra de Sucesión de Luneburgo continuó por varios años después de la muerte de Magnus en la Batalla de Leveste (parte de la actual Gehrden), cerca de Deister, el 25 de julio de 1373.

Familia 
Magnus contrajo matrimonio con Catalina, hija del Príncipe Bernardo III de Anhalt-Bernburg, quien se casó con el enemigo de Magnus, el Duque Alberto de Sajonia-Wittenberg, después de su muerte. Tuvieron los siguientes hijos:

Catalina Isabel, desposó a Gerardo II/VI, Duque de Schleswig/Conde de Holstein-Rendsburg (ca. 1367 - 4 de agosto de 1404).
Duque Federico I de Brunswick-Luneburgo (1357-1400), desposó a Ana de Sajonia-Wittenberg (m. 1440).
Duque Bernardo I de Brunswick-Luneburgo (m. 1434), desposó a Margarita de Sajonia (antes de 1370-1418).
Otón, Arzobispo de Bremen (ca. 1364-1406).
Duque Enrique el Apacible de Brunswick-Luneburgo (m. 1416).
Inés I (m. 1410), desposó a Alberto I de Brunswick-Luneburgo (1339-1383).
Elena, desposó al Conde Erico I de Hoya.
Isabel (m. 1420), desposó al Conde Mauricio IV de Oldenburgo (1380-1420).
Inés II (antes de 1356 - ca. 1416), desposó primero al Conde Busso IV de Mansfeld, después al Duque Bogislao VI de Pomerania y finalmente al rey Alberto de Suecia.
Sofía (1358- por 28 de mayo de 1416), desposó al Duque Erico IV de Sajonia-Lauenburgo el 8 de abril de 1373.
Maud (1370-??), desposó al Conde Otón III de Hoya (m. 1428).

Ancestros

Véase también 

Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

Referencias 

Zedlers Universal-Lexicon, vol. 19, p. 241-242

Príncipes de Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIV
Fallecidos por heridas de combate
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)